Grote Houtbrug, een brug in Haarlem
 Kleine Houtbrug, een brug in Haarlem
 Jan van Houtbrug, een brug in Leiden